Мстислав Кијевски може бити:

 Мстислав I Кијевски
 Мстислав II Кијевски
 Мстислав III Кијевски